Governatori generali dell'Unione Sudafricana: Unione sudafricana, dal 1910 al 1961.
 Presidenti del Sudafrica, in qualità di Presidenti di Stato e Capi di Stato (dal 1961 al 1984), Presidenti di Stato e Capi di Stato e di Governo (dal 1984 al 1994) o Presidenti (dal 1994 ad oggi).